La Khakassie, une république constitutive de la fédération de Russie, est divisée en 8 raïons et 5 cités (okrougs urbains), ces dernières étants des .

Liste

Références 

Khakassie
Khakassie